Луи-Феликс Амьель (; , , Лангедок-Руссильон — , Жуанвиль-ле-Пон, Иль-де-Франс) — французский -академист, портретист, мастер исторической живописи.

Биография 
Луи-Феликс Амьель — сын Жана Батиста Амьеля и его жены Жанны Крузоль. С 1823 года обучался живописи в Высшей школе изящных искусств в Париже и, одновременно, в мастерской барона Гро (1823—1825).

До 1849 года принимал участие в работе Парижских салонов. В 1833 году был награждён серебряной медалью Парижского салона.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Dictionary of painters and engravers, biographical and critical
 Louis-Félix Amiel

Художники-портретисты Франции
Исторические художники Франции